Па́влово — деревня в Пижанском районе Кировской области. Административный центр Ижевского сельского поселения.

География 
Расположено на обоих берегах реки Кермеж.

История 
Нынешнее Павлово объединяет первоначальные поселения: собственно Павлово (починок Павлов, Анисимята), Шарауи (починок Шарауевской, Шаравуй), Ларичи (Сергино Займище, Сарафанов, Шемпели), Борок (починок Борковской, Большой Борок), Малый Борок, Пшенишниково (Косоножка).

Починок Павлов основан двумя братьями — Василием Павловичем и Анисимом Павловичем Мотовиловыми и двумя сыновьями Анисима Павловича — Сергеем Анисимовичем и Анисимом Анисимовичем. На 1795 год там проживал Василий Павлович Мотовилов с семейством, Сергей Анисимович Мотовилов с семейством и Анисим Анисимович Мотовилов. В 1797 году к ним переселился третий сын Анисима Павловича Ефим Анисимович. До переселения все они проживали в деревне Будилово.

Население

Культура 
 Павловский краеведческий музей — был организован Виталием Петровичем Соломиным в 1975 г.

Уличная сеть 
 Заречная ул.
 Мира ул. (д. Ларичи)
 Молодёжная ул.
 Октябрьская ул.
 Садовая ул. (д. Борок)
 Советская ул. (д. Шарауи)
 Солнечная ул.
 Школьная ул. (изначально д. Павлово)

Примечания 

Населённые пункты Пижанского района